Elaeoselinum polygamum är en flockblommig växtart som beskrevs av Théodore Caruel. Elaeoselinum polygamum ingår i släktet Elaeoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
polygamum